Thuret peut faire référence
 à la commune de Thuret (Puy-de-Dôme)
 à la Villa Thuret à Antibes, création de Gustave Adolphe Thuret
 au patronyme Thuret porté par:
 Gustave Adolphe Thuret (1817-1875), botaniste et phycologue
 Isaac Thuret (ca 1630-1706) et son fils Jacques Thuret (1669-1738), horlogers du roi